Miejscowości w USA:
 Mendota – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Mendota – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Mendota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
Gminy w USA:
 Mendota (ang. Mendota Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle